Приселье — название населённых пунктов в России:
 
 Приселье — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Приселье — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Приселье — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.

См. также 
 Подселье
 Поселье
 Присёлок